Rappahannock (rivier), een rivier in de Verenigde Staten
Rappahannock (Nieuw-Zeeland) - een rivier in Nieuw-Zeeland
Rappahannock (volk), een Noord-Amerikaans indianenvolk
Rappahannock County, een county in de Amerikaanse staat Virginia